Рожич фамилия. Известные носители:
 Рожич, Анте (род. 1986) — австралийский и хорватский футболист.
 Рожич, Весна (1987—2013) — словенская шахматистка.